In 2005 werd het 91ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 23 januari tot 17 april en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Ipatinga werd kampioen.

Eerste fase

Knock-outfase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro